Dietzing ist der Name folgender Orte:

 Dietzing (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Dietzing (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft in der Gemeinde Neukirchen an der Enknach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich